Baureihe 265 bezeichnet folgende Diesellokomotiven:
 Von 1968 bis 1980 bei der Deutschen Bundesbahn die DB-Baureihe V 65
 Seit 2011 bei der Deutschen Bahn AG die Voith Gravita 15L BB